Herizen Guardiola (1996), Amerikaans actrice en zangeres
 José Guardiola (1930–2012), Spaans zanger
 Josep Guardiola (1971), Spaans voetballer en voetbaltrainer
 Salvador Guardiola (1988), Spaans wielrenner
 Oriol Bohigas i Guardiola (1925–2021), Canadees architect en hoogleraar
 Guardiola (plant)